Башмак (підкладень) — пристрій, що застосовується на залізницях для зменшення швидкості або зупинки вагонів
 Башмак — те ж саме, що й опирач

Топонім 
 Башмак — назва села Рунне Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року